У сезоні 1903/1904, шістнадцятому сезоні Футбольної ліги, звання чемпіона змогли відстояти футболісти команди Венсдей. Це було друге чемпіонство в історії клубу.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон 

Результати матчів

Другий дивізіон 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; С = Середня результативність; О = Очки

Результати матчів

Примітки

Посилання 
rsssf 

Футбольна ліга
Англія
Англія